Пётр Афанасьевич Смирнов вариант Пётр Афанасьев (1870 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Московской губернии.

Биография 
Крестьянин деревни Фатцево Тимошевской волости Волоколамского уезда Московской губернии. Окончил начальную сельскую школу. В течение 6 лет был сельским старостой. Земледелец (имел 7 десятин надельной земли). Во время выборов в Думу внепартийный.

6 февраля 1907 избран во Государственную думу II созыва от съезда уполномоченных от волостей Московской губернии. Вошёл в состав в Трудовой группы и фракции Крестьянского союза. В думские комиссии не вошел, от выступлений с думской трибуны воздерживался.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 152.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 193.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 22; Дело 612. Лист 7.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Трудовая группа

Персоналии, чья дата смерти не установлена